Antena 2000 Radio es una emisora de radio en F.M. de Barcelona (España) Comenzó sus emisiones en 1985, con programación variada, de entretenimiento y básicamente musical. Emite en ciudades como Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Esplugas de Llobregat, El Prat, Viladecans, San Baudilio de Llobregat, Castelldefels, Begas y otras ciudades de las comarcas del Barcelonés y el Bajo Llobregat. En el año 2001 realizaba conexiones con la cadena Somosradio de Madrid y colaboraba en la programación que se transmitía vía satélite a Europa y parte norte de África a través del satélite Hispasat. Desde 2004 se ha especializado en programación y música en español y latina.

Fue una de las primeras radios que consiguió una frecuencia de la Generalidad de Cataluña bajo la prueba piloto de emisoras culturales.  La catalogación definitiva Emisora Cultural 1004/96 fue asignada el 25 de enero de 1995 por D. Agustí Gallart i Teixidó, Director General de Radiodifusió i Televisió de Generalitat de Catalunya. Departament de Presidéncia. 

Después de utilizar diversas frecuencias de emisión durante años ordenadas por la Generalitat, el 9 de noviembre de 2000 consigue la frecuencia definitiva de emisión, 95.2 FM, bajo la supervisión técnica del ingeniero de telecomunicaciones de la Generalitat de Catalunya D. Antoni Solé, bajo las órdenes y autorización del Director General del departament, en esas fechas D. Jordi Alvinyá i Rovira.

Actualmente (2020) Antena 2000 Radio celebra su 35 Aniversario con una programación especial y la puesta en marcha de su señal en directo vía streaming y la inauguración de su nuevo website antena2000.org

Referencias 

Emisoras de radio locales de Cataluña